Johanna van Portugal (Quinta do Monte Olivete, Almada, 31 maart 1439 — Madrid, 13 juni 1475) was een Portugese prinses en koningin van Castilië van 1455 tot 1475.

Afkomst
Johanna was een dochter van koning Eduard van Portugal en Eleonora van Aragón. Johanna was afkomstig van een belangrijke familie. Haar zus Eleonora Helena van Portugal trouwde met Frederik III van het Heilige Roomse Rijk en haar broer Alfons werd koning van Portugal.

Leven
In 1455 trouwde Johanna met Hendrik IV van Castilië, die de bijnaam 'de Impotente had. Deze had zijn bijnaam te danken aan het feit dat nageslacht uit zijn eerste huwelijk met Blanca II van Navarra was uitgebleven. Terwijl zijn eerste echtgenote kinderloos bleef, beviel Johanna in 1462 van een dochter, die eveneens Johanna, in het Spaans Juana, werd benoemd. Boze tongen beweerden dat dit kind verwekt zou zijn door een vertrouweling van het hof, Beltrán de la Cueva. Vandaar dat deze dochter de bijnaam Juana la Beltraneja kreeg.

Volgens de geschiedschrijving was Johanna fijn gebouwd, elegant, knap, en genotzuchtig. Hendrik stuurde Johanna naar het kasteel van Alarcón. Ze werd verliefd op de neef van bisschop Fonseca en raakte van hem in verwachting. Later woonde Johanna in een franciscanenklooster in Segovia.

Nageslacht
Johanna van Portugal kreeg met Hendrik IV een dochter:

 Johanna van Castilië (1462-1530)

Voorouders

Partner van de koning van Castilië
Huis Aviz
Persoon in de 15e eeuw